En Pologne, Glinno est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Glinno, dans le powiat de Nowy Tomyśl ;
 du village de Glinno, dans le powiat de Wągrowiec.

 dans d'autres voïvodies :
 du village de Glinno, dans la voïvodie de Basse-Silésie ;
 du village de Glinno, dans la voïvodie de Łódź ;
 du village de Glinno, dans la voïvodie de Poméranie ;
 du village de Glinno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale ;